Штолль (Штоль) () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Штоль, Владимир Владимирович (род. 1956) — советский и российский учёный и общественный деятель.
 Штоль, Генрих Александр (1910—1977) — немецкий историк и писатель, автор биографии Генриха Шлимана.
 Штоль, Генрих Вильгельм (1819—1890) — немецкий историк и преподаватель.
 Штолль, Гюнтер — австрийский актёр.
 Штолль, Катрин — немецкая гребчиха-байдарочница.
 Штолль, Кристиане (род. 1956) — восточно-германская бегунья.
 Штолль, Мартин — немецкий футболист.
 Штолль, Тереза (род. 1995) — немецкая спортсменка, дзюдоистка.

См. также 
 Штоль, Штоллен — пасхальная и рождественская выпечка в Германии и Нидерландах.
 Штольц
 Штольберг
 Штолле, Фердинанд